Er zijn meerdere wereldbekers, bijvoorbeeld voetbal, wielrennen, enzovoort

Wereldbeker alpineskiën
Wereldbeker biatlon
Wereldbeker bobsleeën
Wereldbeker boogschieten
Wereldbeker freestyleskiën
Wereldbeker golf
Wereldbeker langlaufen
Wereldbeker marathonschaatsen
Wereldbeker (quadrathlon)
Wereldbeker rodelen
Wereldbeker roeien
Wereldbeker schaatsen
 Wereldbeker schaken
Wereldbeker schansspringen
Wereldbeker shorttrack
Wereldbeker skeleton
Wereldbeker snelwandelen
Wereldbeker snowboarden
wereldbeker tafeltennis
Wereldbeker veldrijden
Wereldbeker voetbal
Wereldbeker waterpolo
Wereldbeker wielrennen
Wereldbeker zeilen

FEI-wereldbeker, paardensport
Wereldbeker dressuur
FEI Nations Cup, springen
Wereldbeker eventing
Wereldbeker aangespannen

Zie ook
 FIFA-wereldbeker